Dole ''' je lahko ime več naselij

v Sloveniji 

 Dole, občina Idrija
 Dole, občina Metlika
 Dole, občina Šentjur
 Dole pri Krašcah, občina Moravče
 Dole pri Litiji, občina Litija
 Dole pri Polici, občina Grosuplje
 Dole pri Škofljici, občina Škofljica
 Dole pod Sv. Trojico, občina Moravče
ter
Male Dole (3 krajevna imena)
Velike Dole (2 krajevni imeni)

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Dole (pri Mariji na Zilji, nem. Duel, mesto Beljak
 Dole, pri Šentjurju na Zilji, nem. Dellach, oblina Čajna na Zilji
 Dole (pri Sinči vasi), nem. Duell, tržna občina Dobrla vas
 Dole, pri Vetrinju, nem. Thal, občina Kotmara vas
 Dole, pri Otoku, glej Sopdnje Dole, Zgornje Dole, nem. Dellach, občina Otok ob Vrbskem jezeru
 Dole, pri Vratih, nem. Pessendellach, tržna občina Podklošter
 Dole, pri Rožeku, nem. Duel, tržna občina Rožek
 Dole, pri Škocjanu v Podjuni, nem. Duell, občina Škocjan v Podjuni
 Dole, pri Šmarjeti v Rožu, nem. Dullach, občina Šmarjeta v Rožu
 Dole, pri Brdu pri Šmohorju, nem. Dellach, občina Šmohor-Preseško jezero
 Dole, pri Šentpetru na Vašinjah, nem. Dullach, mestna občina Velikovec
 Dole, pri Tinjah, nem. Dullach, mestna občina Velikovec
 Dole, pri Podravljah, nem. Duel, občina Vernberk
 Dole, pri Vrbi, nem. Duel, občina Vrba
 Dole, pri Žitari vasi, nem. Dullach, občina Žitara vas
ter
 Doli, pri Borovljah, nem. Dollich, mestna občina Borovlje
 Spodnje Dole, pri Otoku, nem. Unterdellach, občina Otok ob Vrbskem jezeru
 Spodnje Dole, pri Žihpoljah, nem. Untertöllern, občina Žihpolje
 Zgornje Dole, pri Otoku, nem. Oberdellach, občina Otok ob Vrbskem jezeru
 Zgornje Dole, pri Žihpoljah, nem. Obertöllern, občina Žihpolje

Drugo 
 Dole - mesto v Franciji, podprefektura departmaja Jura
Dole - angleški priimek (npr. ameriški politik Bob (Robert) Dole 1923-2021) 
glej tudi krajevna imena Dol, Dolenje, Dule

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška